Чемпионат Египта по футболу 1961/1962 — 12-й чемпионат Египта, проходивший с 6 октября 1961 года по 22 апреля 1962 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1961/1962 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1961/1962 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1962 год в Египте
1961 год в Египте